

Persone 
Alan D. Altieri, pseudonimo di Sergio Altieri, scrittore italiano. 
Elena Altieri, pseudonimo di Elena Capucci o Antonietta Petrosi, attrice italiana di teatro e cinema.
Emilio Altieri, cardinale, salito al soglio pontificio con il nome di Clemente X.
Giovanni Battista Altieri, cardinale italiano.
Lodovico Altieri, cardinale italiano. 
Lucia Altieri, cantante italiana.
Paluzzo Paluzzi Altieri Degli Albertoni, cardinale italiano.
Rocco Altieri, pacifista italiano.
Stefano Altieri, attore italiano.
Trifone Altieri, politico italiano.

Altro
Altieri, antica famiglia nobile di Roma.
Palazzo Altieri, palazzo di Roma, residenza della famiglia Altieri nella città. La facciata si trova in piazza del Gesù.
Palazzo Altieri, palazzo di Oriolo Romano (VT), appartenente alla famiglia Altieri
Monte Altieri, montagna dell'Appennino campano